Гулузаде — азербайджанське прізвище.

 Аміт Гулузаде ( 1992) — азербайджанський футболіст.
 Гулузаде Вафа Мірзаага-огли (1940—2015) — сходознавець-арабіст, дипломат, політолог, колишній Державний Радник Азербайджанської Республіки із зовнішніх відносин, президент Фонду політичних досліджень держав каспійського регіону.
 Гулузаде Мірзаага Юзбаші-огли (1907—1979) — академік Академії Наук Азербайджанської РСР, літературознавець, сходознавець.
 Гулузаде Рамін Наміг-огли ( 1977) — азербайджанський державний діяч, міністр транспорту, зв'язку і високих технологій .

Азербайджанські прізвища